Sezonul 2002–03 al Diviziei C a fost cel de-al 47-lea sezon al Diviziei C , al treilea nivel al sistemului ligii de fotbal din România .

Clasament

Seria I

Seria II

Seria III

Seria IV

Seria V

Seria VI

Seria VII

Seria VIII

Vezi și 

 2002–03 Divizia A
 2002–03 Divizia B

Referințe 

 ^ romaniansoccer.ro